La Kypello Kyprou 1977-1978 fu la 36ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che così conquistò il suo decimo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 35; erano previsti sei turni: un preliminare, un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio. La finale fu giocata il 11 giugno 1978 allo Stadio GSP.

Risultati

Turno Preliminare

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 Divisione A 1977-1978 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1977-78